Torpsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torpsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (5,63 ha)
Torpsjön (Vadsbro socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (67 ha)
Torpsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun, Hallsbergs kommun och Motala kommun,  (56,2 ha)
Torpsjön (Degerfors socken, Värmland), sjö i Degerfors kommun, 
Torpsjön (Frykeruds socken, Värmland), sjö i Kils kommun,  (1,39 km²)
Torpsjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (3,66 ha)
Torpsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Torpsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (18 ha)
Torpsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (2,99 km²)

Se även
Torpasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn